Desa Gunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Gunung (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar